Plusieurs organisations prétendent représenter les Musulmans noirs américains :
 Nation of Islam ;
 Moorish Science Temple of America.